Montericco ima više značenja:
 Montericco, Reggio Emilia
 Montericco, Verona